Osoby
 Bogdan Józef Koczy (º  1951, Chorzów), polski lekarz, naukowiec i społecznik
 Jan Koczy (º  1953, Czernice), polski żużlowiec
 Leon Koczy (1900, Strumień – 1981, Glasgow), polski historyk, mediewista, archiwista, działacz polonijny

Zobacz też 

 Flavius Koczi
 Koczy Zamek (847 m n.p.m.)
 Kotschy